Сольё:

 Сольё — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Сольё — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.